A Equipe Peruana de Copa Davis representa o Peru na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Peruana de Tênis.

Ver também
Copa Davis
Fed Cup

Ligações externas

 DavisCup.com (equipe marroquina)

Peru